Чемпіонка 2010 року, Кім Клейстерс знялася з турніру через травму м'язів живота.

Сіяні гравці 

  Каролін Возняцкі (півфінал)
  Віра Звонарьова (чвертьфінал)
  Марія Шарапова (3 коло)
  Вікторія Азаренко (3 коло) 
  Петра Квітова (1 коло)
  Лі На (1 коло)
  Франческа Ск'явоне (4 коло)
  Маріон Бартолі (2 коло)
  Саманта Стосур
  Андреа Петкович (чвертьфінал)
  Єлена Янкович (3 коло)
  Агнешка Радванська (2 коло)
  Пен Шуай (4 коло)
  Домініка Цибулькова (2 коло)
  Світлана Кузнецова (4 коло)
  Ана Іванович (4 коло)

<ol start="17">
 Анастасія Павлюченкова (чвертьфінал)
 Роберта Вінчі (3 коло)
 Юлія Ґерґес (3 коло)
 Яніна Вікмаєр (2 коло, травма спини)
 Даніела Гантухова (1 коло)
 Сабіне Лісіцкі (4 коло)
 Шахар Пеєр (2 коло)
 Надія Петрова (3 коло)
 Марія Кириленко (4 коло)
 Флавія Пеннетта (чвертьфінал)
 Луціє Шафарова (3 коло)
 Серена Вільямс (фінал)
 Ярміла Ґайдошова (2 коло)
 Анабель Медіна Ґарріґес (3 коло)
 Кая Канепі (2 коло)
 Марія Хосе Мартінес Санчес (1 коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня частина

Секція 1

Секція 2 
{{Теніс16 3
| RD1= 1 коло
| RD2= 2 коло
| RD3= 3 коло
| RD4= 4 коло

| RD1-seed01=10
| RD1-team01= А Петкович
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= К Бичкова
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= В Дяченко
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=5
| RD1-score03-3=2
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Чжен Цзє
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=7
| RD1-score04-3=6

| RD1-seed05=WC
| RD1-team05= К Деллаква 
| RD1-score05-1=5
| RD1-score05-2=0
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= А Корне
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= І-К Беґу 
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=18
| RD1-team08= Р Вінчі
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=31
| RD1-team09= К Канепі
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Т Танасугарн 
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= К Дате-Крумм 
| RD1-score11-1=65
| RD1-score11-2=62
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= С Солер-Еспіноза
| RD1-score12-1=77
| RD1-score12-2=77
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= М Жаанссон 
| RD1-score13-1=2
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=5
| RD1-seed14= 
| RD1-team14=
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3=7

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= С Халеп
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=7
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=6
| RD1-team16= Лі На 
| RD1-score16-1=2
| RD1-score16-2=5
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=10
| RD2-team01= А Петкович
| RD2-score01-1=3
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Чжен Цзє
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=3

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= А Корне 
| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=18
| RD2-team04= Р Вінчі
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=31
| RD2-team05= К Канепі
| RD2-score05-1=4
| RD2-score05-2=2
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= С Солер-Еспіноза
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07= 
| RD2-team07=

Секція 3

Секція 4

Нижня частина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Виноски 

Відкритий чемпіонат США з тенісу
2011 у тенісі